Karol Stromenger – fotograf
 Karol Stromenger (krytyk muzyczny)
 Zuzanna Stromenger